Antropologia: 
 Gòtic, referent al poble got, un dels pobles germànics europeus
 Llengua gòtica, llengua germànica oriental extinta
 Arts i oficis:
 Gòtica (tipografia), tipografia usada a Europa Occidental (~1150 - ~1500)
 Arquitectura gòtica, estil arquitectònic característic de l'edat mitjana
 Art gòtic, estil que va sorgir a Europa durant l'Edat Mitjana 
 Gòtic català, art gòtic desenvolupat a Catalunya, Balears i el País Valencià
 Gòtic de maons, art gòtic desenvolupat a la gran planura europea
 Pintura gòtica
 Escultura gòtica
 Moda: Moviment gòtic, tendència que afecta a literatura, vestit i música és un estil caracteritzat per la foscor
 Música:
 Gòtic (grup)
 Rock gòtic o gothic metal, gènere musical derivat del punk
 Toponímia: El Gòtic, barri de la Ciutat Vella de Barcelona